Przebrodzie – miejscowość na Białorusi
 Przebrodzie – jezioro na Białorusi
 Przebrodzie (gmina) – dawna jednostka podziału administracyjnego Polski